Pekari steht für
 Nabelschweine
 einen Schiffstyp, siehe Typ Pekari